Nijland ist der Familienname folgender Personen:

 Albertus Antonie Nijland (1868–1936), niederländischer Astronom
 Maarten Nijland (* 1976), niederländischer Cyclocross- und Straßenradrennfahrer
 Stefan Nijland (* 1988), niederländischer Fußballspieler

Nijland ist der Name von

 Nijland (Súdwest-Fryslân), einem Ort (friesisch: Nijlân) in der Gemeinde Súdwest-Fryslân, Provinz Friesland, Niederlande